A Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15 de 2015 foi a oitava edição do campeonato. Nessa edição, a competição passou a ser disputada na categoria sub-15 com 40 equipes do Brasil, em cidades como Salvador, Mata de São João, Dias D'Ávila, Feira de Santana, Inhambupe, Rio Real, Aporá, Simões Filho, Madre de Deus, Saubara, São Francisco do Conde, Lauro de Freitas, Camaçari, Conceição do Jacuípe e Amélia Rodrigues.

O campeão foi o Bahia, ao derrotar o Atlético Mineiro nos pênaltis, e conquistando seu primeiro título da competição.

Regulamento 
Na Primeira fase os 40 times serão divididos em 8 grupos de 5. Os dois melhores de cada grupo passam para a segunda fase, quer será em mata-mata, até a final.</small></small>

Cidades Sedes   

Além dos estádios abaixo:
 Marão ( Amélia Rodrigues)
 Domingão ( Aporá)
 Roseirão ( Conceição do Jacuípe)
 Municipal de Dias D'Ávila ( Dias d'Ávila)
 Vila Olímpica dos Amadores ( Feira de Santana)
 Municipal de Inhambupe ( Inhambupe)
 Itinga ( Lauro de Freitas)
 Cândido Soares ( Mata de São João)
 CT Praia do Forte ( Mata de São João)
 Municipal Roberto Santos ( Rio Real)
 CT Wet'n Wild ( Salvador)
 Junqueira Ayres  ( São Francisco do Conde)
 Municipal de Saubara ( Saubara)
 Edgard Santos ( Simões Filho)

Primeira Fase

Grupo A (Dias d'Ávila e Mata de São João) 

PRIMEIRA RODADA

SEGUNDA RODADA

TERCEIRA RODADA

QUARTA RODADA

QUINTA RODADA

Grupo B (Feira de Santana) 

PRIMEIRA RODADA

SEGUNDA RODADA

TERCEIRA RODADA

QUARTA RODADA

QUINTA RODADA

Grupo C (Inhambupe, Aporá e Rio Real) 

PRIMEIRA RODADA

SEGUNDA RODADA

TERCEIRA RODADA

QUARTA RODADA

QUINTA RODADA

Grupo D (Salvador) 

PRIMEIRA RODADA

SEGUNDA RODADA

TERCEIRA RODADA

QUARTA RODADA

QUINTA RODADA

Grupo E (Simões Filho e Madre de Deus) 

PRIMEIRA RODADA

SEGUNDA RODADA

TERCEIRA RODADA

QUARTA RODADA

QUINTA RODADA

Grupo F (Saubara e São Fco. do Conde) 

PRIMEIRA RODADA

SEGUNDA RODADA

TERCEIRA RODADA

QUARTA RODADA

QUINTA RODADA

Grupo G (Lauro de Freitas e Camaçari) 

PRIMEIRA RODADA

SEGUNDA RODADA

TERCEIRA RODADA

QUARTA RODADA

QUINTA RODADA

Grupo H (Amélia Rodrigues e Conceição do Jacuípe) 

PRIMEIRA RODADA

SEGUNDA RODADA

TERCEIRA RODADA

QUARTA RODADA

QUINTA RODADA

Fase final

Oitavas de final

Quartas de final

Semifinal

Final

Premiação

Classificação geral 
A classificação geral leva em conta a colocação dos clubes em cada uma das fases, a partir da fase final, e não a pontuação total.

Ligações externas
Sudesb-BA
Copa 2 de Julho

Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15
Futebol de 2015 na Bahia